Il singolare  del Copa Agco Cordoba 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Guillaume Rufin ha battuto in finale Javier Martí 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Leonardo Mayer (semifinali)
 Horacio Zeballos (semifinali)
 Guillaume Rufin (Campione)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)

  Martín Alund (quarti di finale)
  Paul Capdeville (Primo turno, retired)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Agco Cordoba 2012